Faber-Castell steht für:
 Faber-Castell, deutscher Hersteller von Schreibwaren
 Faber-Castell (Familie), adelige Unternehmerfamilie

Personen:
 Alexander von Faber-Castell (1866–1928), deutscher Unternehmer 
 Anton-Wolfgang Graf von Faber-Castell (1941–2016), deutscher Unternehmer, von 1978–2000 Inhaber von Faber-Castell, danach bis zu seinem Tod Vorstandsvorsitzender des Unternehmens
 Christian von Faber-Castell (* 1950), Schweizer Journalist und Autor
 Hubertus von Faber-Castell (1934–2007), deutscher Industriellenerbe
 Ottilie von Faber-Castell (1877–1944), deutsche Unternehmerin, von 1903–1916 Inhaberin von Faber-Castell 
 Roland Graf von Faber-Castell (1905–1978), deutscher Guts- und Fabrikbesitzer, Inhaber von Faber-Castell, Vater von Anton-Wolfgang Graf von Faber-Castell (s. o.)

Siehe auch: 
 Castell (Adelsgeschlecht)